Forest Law (en [[idioma japonés|japonés) (フォレスト・ロウ, Foresuto Rou? es un personaje ficticio Estadounidense de origen Chino de la serie de videojuegos de lucha Tekken. 

Es un personaje de la saga Tekken, que se introdujo en el videojuego Tekken 3, y regresó para el videojuego Tekken Tag Tournament y su secuela Tekken Tag Tournament 2. Él es el hijo de Marshall Law y la Sra. Law, con el primero de los cuales Forest comparte el mismo estilo de lucha y movimientos similares. Al igual que su padre, su apariencia y estilo de pelea están inspirados por Bruce Lee y además también es uno de los mejores amigos de Paul Phoenix.

Personajes de Tekken
Estadounidenses ficticios
Chinos ficticios